Владимир Фененко:* Фененко, Владимир Иванович (1873 — ?) — полковник, участник русско-японской и Первой мировой войны. Георгиевский кавалер.
 Фененко, Владимир Фомич (1841—1916) — судебный деятель, сенатор, член Верховного уголовного суда Российской империи.